La primera temporada de la serie de televisión de anime JoJo's Bizarre Adventure (ジョジョの奇妙な冒険, JoJo no Kimyō na Bōken) por David Production, también conocida como JoJo's Bizarre Adventure: The Animation, adaptó las primeras dos partes del manga del mismo nombre por Hirohiko Araki: Phantom Blood (ファントムブラッド, Fantomu Buraddo) y Battle Tendency (戦闘潮流, Sentō Chōryū).

La temporada fue publicada en una serie de 9 DVDs y Blu-rays entre el 30 de enero hasta el 27 de septiembre de 2013, teniendo una opción para los subtítulos en inglés en el lanzamiento de Blu-ray. Crunchyroll comenzó a transmitir la serie en abril de 2014. Una segunda temporada, JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders, basada en la tercera parte del manga, se comenzó a transmitir desde el 5 de abril de 2014.

Argumento
La primera temporada se dividió en dos partes: la primera parte comprendía los episodios 1 al 9 que cubrían la parte de Phantom Blood del manga, y la segunda parte comprendía los episodios 10-26 que cubren la segunda parte del manga, Battle Tendency.

La primera parte, Phantom Blood, se desarrolla entre principios y finales de la década de 1880. George Joestar recibe al huérfano Dio Brando para pagar una deuda con el difunto padre de Dio, Darío. Los intentos de Dio de convertirse en el único heredero de la fortuna de Joestar se ven frustrados y recurre al uso de una antigua Máscara de Piedra que lo transforma en un vampiro con la mirada puesta ahora en dominar el mundo. Con Will A. Zeppeli, un maestro de una habilidad sobrenatural llamada Hamon, y el ex rufián callejero Robert E.O. Speedwagon a su lado, el hijo de George, Jonathan, entrena en Hamon  y detiene a Dio, que queda a bordo de un barco que explota después de que hiere mortalmente a Jonathan. Sin embargo, la esposa de Jonathan, Erina, está embarazada de un niño y escapa, continuando con el nombre de Joestar.

La segunda parte, Battle Tendency, tiene lugar en 1939. El nieto de Jonathan, Joseph, se une al nieto de Will, César Zeppeli, para luchar contra los antiguos humanoides llamados los Hombres del Pilar. pero están abrumados por el Pillar Man Wamuu. Joseph y César tienen un mes para derrotar a los Hombres del Pilar Esidisi y Wamuu para obtener los antídotos para los anillos envenenados en la tráquea y la aorta de Joseph, al mismo tiempo que les impide obtener una piedra poderosa llamada Super Aja. Los dos están entrenados para controlar Hamon por la entrenadora de Hamon Lisa Lisa.  Joseph derrota a Esidisi y Wamuu,  pero Kars obtiene el Super Aja, volviéndose más poderoso. Con la ayuda del soldado alemán Rudol von Stroheim, Joseph usa el Super Aja contra Kars para derrotarlo. En el epílogo ambientado en la década de 1980, un "cofre del tesoro" grabado con el nombre "DIO" es rescatado del mar, mientras que un Joseph mayor se encuentra con su hija en Japón.

Personajes

Reparto

Música
La primera temporada de JoJo's Bizarre Adventure usa tres piezas como tema musical, dos como temas de apertura y una como tema de cierre. El primer tema de apertura es la canción "JoJo ~Sono Chi no Sadame~" (ジョジョ～その血の運命～, JoJo ~That Blood's Destiny~) interpretada por Hiroaki "Tommy" Tominaga, vocalista de la banda japonesa Bluff. La música para la primera parte fue compuesta por Hayato Matsuo, y fue publicada en dos partes como Destiny, publicado el 30 de enero de 2013, y Future, lanzado el 22 de febrero de 2013. Future debutó en el número 95 en el Billboard Japan Top Albums, y alcanzó el número 115 en el Oricon Weekly Album Charts. El tema de apertura para la segunda parte es la canción "Bloody Stream" por Coda. Su música fue compuesta Taku Iwasaki, y fue publicada en dos partes como Musik, publicado el 29 de marzo de 2013, y Leicht Verwendbar, lanzado el 26 de abril de 2013. Musik debutó en el número 63 en el Japan Top Albums Charts, y alcanzó el número 89 en el Weekly Album Charts. El tema de cierre para la temporada completa es el sencillo de la banda británica de rock progresivo Yes, "Roundabout".

Episodios

Phantom Blood (2012)

Battle Tendency (2012)

Referencias

Enlaces externos
Sitio web oficial .
JoJo's Bizarre Adventure en Anime News Network.

Temporadas de JoJo's Bizarre Adventure
Series de anime realizadas por David Production